Urodacus granifrons est un synonyme attribué à deux espèces de scorpions :
 Urodacus granifrons Pocock, 1898 est synonyme d'Urodacus armatus Pocock, 1888 ;
 Urodacus granifrons Kraepelin, 1916 nec Pocock, 1898 est synonyme d'Urodacus yaschenkoi Birula, 1903.

Scorpionidae
Synonyme d'espèce de scorpions (nom scientifique)